Gouldtukanett (Selenidera gouldii) är en fågel i familjen tukaner inom ordningen hackspettartade fåglar.

Utbredning 
Den förekommer från centrala och östra Brasilien söder om Amazonfloden till östra Bolivia och Mato Grosso.

Status 
IUCN kategoriserar arten som livskraftig.

Namn 
Fågelns svenska och vetenskapliga artnamn hedrar John Gould (1804-1881), engelsk förläggare, entreprenör, naturforskare och konstnär.

Noter

Externa länkar 

Tukaner
Fåglar i neotropiska regionen